Холмс () — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нем проживало 18 564 человека. По оценке бюро переписи населения США в 2005 году население округа составляло 19 264 человека. Окружным центром является город .

История 

Округ Холмс был сформирован в 1848 году.

Примечания

Ссылки 

Округа Флориды
Появились в 1848 году в США